Des Meeres und der Liebe Wellen ist der Titel von:

 Des Meeres und der Liebe Wellen (Grillparzer), Tragödie von Franz Grillparzer (1831)
 Des Meeres und der Liebe Wellen (1912), deutscher Stummfilm